Angelo Sala – scrittore italiano
 Angelo Sala – medico e chimico italiano
 Angelo Sala – stuccatore